Я́на И́горевна Швец (, также известная под псевдонимами Ева Бушмина (2009—2016) и LAYAH (с 2016); род. 2 апреля 1989, Свердловск, Луганская область) — украинская певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы «ВИА Гра» (с марта 2010 по декабрь 2012 года).

Биография

Ранние годы 
Яна Швец родилась 2 апреля 1989 года в городе Свердловск Луганской области.

Родители Светлана Александровна Швец (в девичестве Бушмина) (род. 1965) и Игорь Михайлович Швец (род. 1964), бизнесмен. Швец закончила свердловскую школу № 9, в 2001 году её семья переехала в Киев, где она поступила в эстрадно-цирковую академию на факультет эстрадного вокала. Её брат Олег Игоревич Швец (род. 23 июля 1986) — специалист по защите информации. В академии Швец училась вместе с Настей Каменских.

2009—2010: «Lucky» и «Фабрика звёзд 3» 
Швец была солисткой группы Lucky, бэк-вокалисткой у Анастасии Каменских и в группе «Авиатор», телеведущей «Гутен Морген» на М1, танцевала в балете The Best, была участницей третьей украинской «Фабрики звёзд» (заняла 5 место), участвовала в телешоу «Фабрика-суперфинал».

21 марта 2010 года заявила о досрочном завершении участия в проекте и переходе в группу «ВИА Гра», где заменила Татьяну Котову.

Путём отбора, который проходил в октябре 2009 года из тысячи претендентов, стала участницей «Фабрики Звезд (Украина)», где взяла псевдоним Ева Бушмина (Бушмина — это девичья фамилия её матери).

На протяжении трёх месяцев она исполняла песни вместе со звёздами украинской и российской эстрады (с Валерием Меладзе «Вопреки», с Софией Ротару «Я ж его любила», с Веркой Сердючкой «Я не поняла» и прочими), а также песни генерального продюсера Константина Меладзе. В новогоднюю ночь был назван победитель проекта, по итогам зрительского голосования им стал Стас Шуринс, а Бушмина заняла пятое место, но первой из всех участниц.

Приняла участие в «Суперфинале» украинской «Фабрики звёзд», но покинула её уже на третьем концерте, получив предложение петь в группе «ВИА Гра».

В мае 2012 года приняла участие в проекте Первого канала «Фабрика звёзд: Россия — Украина», из-за чего пришлось пропустить несколько гастрольных концертов в составе группы «ВИА Гра».

2010—2012: «ВИА Гра» 

Дебютировала в составе группы 30 марта 2010 года на съёмках передачи «Вечерний квартал». Релиз дебютной песни Бушминой в составе ВИА Гры — «Пошёл вон!» состоялся 29 марта. 10 апреля вышел одноимённый клип (12 апреля релиз состоялся в России). В 2010 году вошла в Топ-10 открытий года по версии сайта Life-Star.

Затем группа провела тур по украинским городам под названием «ВИА-Графия». В сентябре того же года коллектив представил новую композицию «День без тебя», в октябре — видеоклип.

В феврале 2012 году был опубликован клип «ВИА Гры» на композицию «Алло, мам!».

В декабре 2012 года она покинула группу «ВИА Гра».

2013—2016: Сольная карьера 
В январе 2013 года записала первый сингл «Собой», на которую был снят клип. Премьера песни состоялась 22 марта 2013 года. 4 июля 2013 года состоялся интернет-релиз нового сингла под названием «Лето напрокат». 25 сентября Бушмина выпустила сингл «Религия».

В середине 2013 года была приглашена на шоу «Хочу V ВИА Гру» в качестве наставницы, однако дала отказ в связи с недавними родами. В сентябре того же года приняла участие в пост-шоу «Зважені та щасливі».

В октябре — декабре 2013 года принимала участие в шоу перевоплощений «Як двi краплi», где выступала в образах Шер, Лаймы Вайкуле, Кристины Агилеры, Михаила Боярского, Лолиты, Шакиры, Аллы Пугачёвой, Лары Фабиан, Майкла Джексона, Рианны, Анжелики Варум и Адель.

25 марта 2014 года певица одержала победу в номинации «Открытие года» на музыкальной премии YUNA.

С 2014 по 2016 год выпустила видеоклипы на песни «Как вода», «Нельзя поменять», «Не преступление» и «Тени», которые впоследствии вошли в будущий альбом «LAYAH». Режиссёр клипов — Таня Муиньо.

С 2016: LAYAH 
25 апреля 2016 года Бушмина объявила о том, что проект «Ева Бушмина» прекращает своё существование:

В переводе с санскрита «Лайа» означает «растворение».

В апреле 2016 года под псевдонимом LAYAH совместно с Рудольфом Краевским снялась в главной роли в короткометражном социальном фильме «Глотай пыль».

В сентябре 2016 года выпустила дебютный альбом «LAYAH», который состоит из 11 композиций, в том числе четырёх опубликованных ранее: «Как вода», «Нельзя поменять», «Не преступление» и «Тени», запись альбома проходила в киевской студии Istok. По словам саунд-продюсера и автора всех песен Рождена Ануси, альбом записан в духе музыки начала 2000-х:

Концертная премьера первого лонгплея LAYAH и обновленного образа исполнительницы состоялась 10 ноября в ночном клубе Киева «Bel’Etage». В ноябре певица выпустила переиздание, добавив несколько новых песен.

В поддержку альбома Layah сняла видеоклип на песню «Невесомыми». Съемки проходили в начале июня, в Испании, на берегу Средиземного моря. Премьера состоялась 29 сентября. 28 ноября Layah представила новый клип «Преданы».

В марте 2017 года Layah представила видеоклип на песню «Не прячься». В процессе было задействовано множество локаций, расположенных в разных районах Лос-Анджелеса. В мае этого вышел видеоклип на песню «Навсегда», который также был снят в Лос-Анджелесе.

27 ноября 2017 года Layah выпустила EP «Вне времени».

Бушмина о своём альбоме:

В поддержку альбома был снят пленочный клип на сингл «Молчать». Съёмки проходили в Берлине.

В конце декабря 2017 года Layah выпустила видео на песню «Вне времени», съёмки которого также проходили в Берлине.

В 2018 году Layah сняла ещё два видеоклипа на треки из своего альбома «Вне времени». 12 февраля состоялась презентация видеоклипа, снятого в берлинском метро, на песню «Ранена». 21 мая состоялась премьера видеоклипа на песню «NEO», который был снят в переходе метро Берлина. Режиссёром двух работ выступила Таня Муиньо, оператором — Никита Кузьменко.

1 июня 2018 года состоялся релиз трека «NAZLO». В ноябре Layah выпустила на видеоклип в стиле сюрреалистической импровизации. Съемки видео проходили в Париже. Над клипом работала команда Kinoproby Production.

Авторы видеоклипа на песню «NAZLO»:

21 июня 2019 года Layah представила мини-альбом в стиле хаус «Сам за себя», в который вошло четыре композиции. По данным релиза, саунд новых композиций нарочито сырой, угловатый и олдскульный. В поддержку нового релиза Яна также выпустила видеоклип «Изнанка». Над музыкальным видео работала режиссер Таня Муиньо. В клипе Layah примеряет традиционное кимоно и показывает движения из китайского боевого искусства тай-цзи. Съемки проходили на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

23 июля 2021 года Layah выпустила второй мини-альбом — «Drunk Promises».

Дискография

Видеография

Фильмография

Примечания 

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Музыканты группы «ВИА Гра»
Фабрика звёзд (Украина)
Певцы и певицы XXI века
Лауреаты премии YUNA